Kaduna (ciutat), ciutat capital de l'estat de Kaduna de Nigèria
 Estat de Kaduna, estat federat de Nigèria 
 Riu Kaduna, riu de Nigèria